О́льга Влади́мировна Бе́лкина (род. 23 августа 1990, Ленинград) — российская легкоатлетка, Мастер спорта международного класса.

Карьера 
На чемпионате Европы в 2012 году бегунья участвовала в забеге на 100 метров и в эстафете 4×100 метров. На стометровке в финале Белкина стала 5-й. В эстафете вместе с Евгенией Поляковой, Екатериной Кузиной и Екатериной Вороненковой она стала 4-й.

На Олимпиаде в Лондоне Ольга также принимала участие в беге на 100 метров и в эстафете. На 100 метрах она не смогла выйти в четвертьфинал, а в эстафетном беге россиянки Ольга Белкина, Наталья Русакова, Елизавета Савлинис и Александра Федорива стали 12-ми в полуфинале.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бегуны на короткие дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Санкт-Петербурга